Norte Grande peut faire référence à :

 Norte Grande, la région du « Grand Nord » chilien ;
 Norte Grande, une entreprise chilienne ;